Ragged Island kan syfta på:

Geografi

Bahamas 

 Ragged Island, Bahamas, ö och distrikt,

Kanada 

 Imiliit, ö i Nunavut, tidigare namn Ragged Island,